Narayanpur (Dang Deokhuri)
 Narayanpur (Kailali)
 Narayanpur (Sarlahi)

Zobacz też